Сентинум () — древний укрепленный город в Умбрии, близ мелкой реки Сентин, впадающей в Эзис (), где произошла битва римлян с самнитами. Остатки Сентинума расположены в километре к востоку от Сассоферрато (в провинции Анкона).

Впервые упоминается в VI веке до н. э, однако известность приобрел после 295 года до н. э., когда произошла битва при Сентине, в рамках III Самнитской войны, в ходе которой героически погиб Публий Деций Мус (консул 312 года до н. э.) и римляне одержали победу над самнитами.

Город в римский период относился к трибе (территориальный избирательный округ) Лемония (Ager Lemonius).

Во время Перузинской войны Сентинум был на стороне Марка Антония, в результате чего в 41 году до н. э. был осажден Октавианом Августом. Сходу покорить город не удалось, но со второй попытки город был захвачен Квинтом Сальвидиеном Руфом сожжён и разграблен.

Позднее был восстановлен и существовал на правах муниципия.
Восстановление города велось не по старой планировке, а в соответствии с принципами изложенными в книге Витрувия.

Во времена поздней Римской империи город пострадал от вторжения вестготов под предводительством Алариха. Позднее он пострадал от войны между Византией и остготами.

Город прекратил существование, по-видимому, в VIII—IX вв. н. э., когда жители покинули его из-за голода, болезней и вражеских набегов (в частности венгров).
В средневековье руины римского города использовались жителями Сассоферрато как источник строительного камня. Например, из камней Сентинума построено Аббатство Святого Креста (Santa Croce dei Conti) XII века.

В конце XIX века в зоне Сентинума начались археологические раскопки (руины обнаружены в 1891 году). Большие археологические открытия были сделаны в ходе строительства железной дороги Фабиано-Пергола в 1952 году.
Сохранились основания городских стен, мощёные дороги, остатки домов.
Также до нас дошло как минимум 70 надписей из Сентина, в особенности Tabulae patronatus (таблицы патронов, прописывающие их правовой статус).

Археологические находки из Сентинума хранятся в местном музее, расположенном в Палаццо деи Приори (Сассоферрато).

Примечания

Литература 
 Richard Stillwell, William L. MacDonald, Marian Holland McAllister, Stillwell, Richard, MacDonald, William L., McAlister, Marian Holland, Ed. The Princeton Encyclopedia of Classical Sites.
 William Smith, LLD, Ed. Dictionary of Greek and Roman Geography (1854)
 «Sentinum» // Livius. org.
 «Sentinum» //Encyclopædia Britannica (1911)
 
 
 Sentinum [Centro Audiovisivo Distrettuale. 1998]

Ссылки 
 Direzione Generale per i Beni Archeologici

Города Древнего Рима
История Умбрии